Plusieurs navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Trout''' :

 L' est un sous-marin de l'US Navy de classe Tambor lancé en 1940 ;
 L' est un sous-marin de l'US Navy de classe Tang lancé en 1951.

Trout